Informàtica:
 Pedaç (informàtica)
 Pegat o Antena impresa. Tipus d'antena impresa en una placa
 Farmàcia: 
 Pegat transdèrmic, medicament consistent en un reservori amb principi actiu que s'allibera lentament en aplicar sobre la pell.
 Pegat anticonceptiu Pegat de nicotina'